Jere kan syfta på:

Finland 

 Jere (ö), Norra Karelen, Joensuu,

Nigeria 

 Jere (distrikt), Borno,